Славянский:

Населенный пункт 
 Славянский — хутор в Майском районе Кабардино-Балкарии.
 Славянский — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Славянский — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.

Район 
 Славянский район — район, Краснодарский край
 Славянский район — район, Донецкая область

Фамилия 
 Славянский, Иван Павлович (1905 — 1973) — участник Великой Отечественной войны, майор, Герой Советского Союза. 
 Славянский, Кронид Фёдорович (1847—1898) — русский акушер и гинеколог.
 Славянский, Фёдор Михайлович (1819—1876) — русский художник, отец К. Ф. Славянского.

Двойная фамилия

Футбольные клубы 
 Славянский (футбольный клуб)

Воинские части 
 Славянский полк

См. также 
 Славянские языки
 Славянский базар (значения)
 Славянский бульвар (значения)
 Славянский залив
 Славянское
 Славянск (значения)
 Славянка